Sjukdom — четвёртый и последний студийный альбом шведской депрессивно-суицидальной блэк-метал-группы Lifelover, выпущенный 14 февраля 2011 года на лейбле . Спустя несколько месяцев после выхода альбома, ночью 9 сентября, фронтмен группы Юнас Бергквист (B) скончался от передозировки, после чего группа отыграла последний концерт и официально прекратила своё существование.

Список композиций

Участники записи 
Lifelover
 () — вокал, текста
 B — гитара, бас, драм-машина, пианино, вокал, текста
 LR — вокал (треки 13, 14), текста
 1853 — текста
Приглашённые музыканты
 P.G. (Reaktor 4) — вокал (трек 3)
 Gok — музыка, текст (трек 9)

Примечания 

Альбомы Lifelover